Хосе Мануэль Гарсиа:
* Гарсиа Бедоя, Хосе Мануэль — перуанский политик, мэр Лимы (1932—1933).
 Гарсиа, Хосе Мануэль (род. 1966) — испанский легкоатлет.

См. также 
 Гарсия Маурин, Хосе Мануэль (род. 1997) — испанский футболист.